Belyj Jar – centro abitato russo dell'Oblast' dell'Amur
 Belyj Jar – centro abitato russo dell'Oblast' di Kaliningrad
 Belyj Jar – centro abitato russo del Territorio di Krasnojarsk nell'Ačinskij rajon
 Belyj Jar – centro abitato russo del Territorio di Krasnojarsk nel Ketovskij rajon
 Belyj Jar – centro abitato russo del Territorio di Krasnojarsk nel Kuraginskij rajon
 Belyj Jar – centro abitato russo dell'Oblast' di Kurgan
 Belyj Jar – centro abitato russo dell'Oblast' di Omsk
 Belyj Jar – centro abitato russo dell'Oblast' di Sverdlovsk
 Belyj Jar – centro abitato russo dell'Oblast' di Tomsk nel Verchneketskij rajon
 Belyj Jar – centro abitato russo dell'Oblast' di Tomsk nel Tegul'detskij rajon
 Belyj Jar – centro abitato russo della Chakassia
 Belyj Jar – centro abitato russo del Circondario autonomo degli Chanty-Mansi
 Belyj Jar – vecchio nome di Staryj Belyj Jar